Latinus Silvius o Llatí Silvi fou, segons la mitologia romana, el quart rei d'Alba Longa al Latium.
Com tots els reis de la dinastia Sílvia era descendent de Lavínia, la filla de Latinus
Era fill del rei Enees Silvi i el va succeir a la seva mort. Segons Dionís d'Halicarnàs va regnar 51 anys. Basant-se en la datació de la fundació de Roma proporcionada per aquest historiador, el regnat de Llatí Silvi correspon als anys 1081-1030 aC. Segons Diodor de Sicília va ser un governant fort. La tradició li atribueix la fundació de nombroses ciutats, entre elles: Tíbur, Praeneste, Gabii, Túsculum, Cora, Pomètia, Lanuvium, Labicum, Scaptia, Satricum, Arícia, Tellenae, Crostumèria, Caenina, Fregellae, Camèria, Medúl·lia i Boilum. Fou succeït pel seu fill Alba.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 
 
 

Reis d'Alba Longa